Wylągi – część miasta Kazimierz Dolny
 Wylągi – część miasta Koziegłowy